Ле-Ру () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Монпеза-су-Бозон. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07200.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 41 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 28 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 17 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 60,7 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 17 активных работали 17 человек (11 мужчин и 6 женщин), безработных не было. Среди 11 неактивных 0 человек были учащимися или студентами, 3 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш